Joachim Helbig – militare e aviatore tedesco
 Kurt Helbig – sollevatore tedesco
 Wolfgang Helbig – archeologo tedesco